Almedal kan syfta på:

 Almedal – ett område i Göteborg
 Almedal – en musikgrupp från Göteborg, tidigare knuten till skivbolaget Luxury

Se även 
 Almedalen – en park i Visby
 Almedahls fabriker – en textilfabrik i Göteborg